Sinan, Csingtao város egyik kerülete
 Sinan, Dél-Korea egyik megyéje
Lásd még
 Szinán (egyértelműsítő lap)